Creekside heißen folgende geographische Objekte:

 Creekside (Antigua), Ort im Saint John's Parish der Karibikinsel Antigua, Antigua und Barbuda
 Creekside (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Creekside (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Creekside (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten